Cette liste présente les tableaux par ordre chronologique et lieux de production en huiles sur toiles (sauf mention contraire) de Vincent van Gogh (Groot-Zundert,  - Auvers-sur-Oise, ), peintre et dessinateur néerlandais. Il a produit plus de  d'art dont 871 tableaux et  (pour ces derniers voir : ). Le premier catalogue raisonné est établi par Jacob Baart de la Faille (noté F en référence) en 1927 et d'autres sont publiés par la suite en coordination avec le musée Van-Gogh et Jan Hulsker (noté JH en référence).

Hague-Drenthe

Nuenen-Anvers

Paris 
{| border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center;border-collapse:collapse;margin-top:0.5em;"
|-----
! style="background:#efefef;" | Tableau
! style="background:#efefef;" | Titre
! style="background:#efefef;" | Date
! style="background:#efefef;" | Dimensions
! style="background:#efefef;" | Lieu de conservation
! style="background:#efefef;" | Référence

|-----
|  || Étude nue d'une petite fille assise || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 215JH 1045
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216aJH 1054
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216gJH 1055
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216hJH 1058 
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216jJH 1059
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216bJH 1060
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1886 || Huile sur carton sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216dJH 1071
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1886 || Huile sur carton sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216iJH 1072
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un homme agenouillé || 1886 || Huile sur carton sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216fJH 1076
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse masculin || 1886 || Huile sur carton sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216eJH 1078
|-----
|  || Cheval || 1886 || Huile sur carton sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 216cJH 1082
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de feutre foncé || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 208aJH 1089
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de feutre foncé et au chevalet || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 181JH 1090
|-----
|  || Verre avec Hellébores || 1886 ||  || collection privée || F 199JH 1091 
|-----
|  || Bol aux jonquilles || 1886 ||  || collection privée || JH Add.1 
|-----
|  || Fleurs dans un vase bleu || 1886 ||  || collection privée || JH Add.20 
|-----
|  || Vase avec fleurs || 1886 ||  || collection privée ||
authentifié par leRijksmuseumen 1991
|-----
|  || Fritillaires || 1886 ||  || inconnu || F 214JH 1092 
|-----
|  || Tambourin aux pensées || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 244JH 1093
|-----
|  || Nature morte avec scabieuses et renoncules || 1886 ||  || collection privée || F 666JH 1094
|-----
|  || Vue des toits de Paris || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 231JH 1099 
|-----
|  || Vue de Paris près de Montmartre || 1886 ||  || Galerie nationale d'Irlande, Dublin || F 265JH 1100
|-----
|  || Vue sur les toits de Paris || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 261JH 1101
|-----
|  || Vue de Paris depuis Montmartre || 1886 ||  || Kunstmuseum, Bâle  || F 262JH 1102
|-----
|  || Nature morte aux fleurs des prés et aux roses || 1886 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 278JH 1103
|-----
|  ||  || 1886 ||  || Wadsworth Atheneum, Hartford || F 279JH 1104
|-----
|  || Bol avec pivoines et roses || 1886 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 249JH 1105
|-----
|  || Vase avec myosotis et pivoines || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 243aJH 1106
|-----
|  || Vase avec pivoines || 1886 ||  || collection privée || F 666aJH 1107
|-----
|  || La fête du 14 juillet à Paris || 1886 ||  || Villa Flora, Winterthour || F 245JH 1145 
|-----
|  || Le pont du carrousel et le Louvre || 1886 ||   || Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague || F 221JH 1109
|-----
|  || Le bois de Boulogne avec des passants || 1886 ||  || collection privée || F 225JH 1110
|-----
|  || Allée au jardin du Luxembourg || 1886 ||  || Clark Art Institute, Williamstown || F 223JH 1111
|-----
|  || Bois de Boulogne avec passants || 1886 ||  || collection privée || F 224JH 1112
|-----
|  || Bois de Boulogne avec passants || 1886 ||  || collection privée || JH Add.2   
|-----
|  || Chemin en pente à Montmartre || 1886 || Huile sur carton sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 232JH 1113
|-----
|  || Crépuscule avant l'orage : Montmartre || 1886 || Huile sur carton || collection privée || F 1672JH 1114
|-----
|  || Le Moulin de la Galette || 1886 ||  || Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow || F 274JH 1115
|-----
|  || Moulins à vent sur Montmartre || 1886 ||  || Musée Artizon, Tokyo || F 273JH 1116
|-----
|  || Le Moulin de Blute-Fin || 1886 ||  || Museum de Fundatie, Zwolle || authentifié par leMusée Van Goghen 2010
|-----
|  || Nature morte aux maquereaux, citron et tomate || 1886 ||  || collection privée || F 285JH 1118
|-----
|  || Nature morte avec de la viande, des légumes et de la poterie || 1886 ||  || collection privée || F 1670JH 1119
|-----
|  || Nature morte de harengs saurs || 1886 ||   || Kunstmuseum, Bâle || F 283JH 1120
|-----
|  || Nature morte avec bouteille, deux verres, fromage et pain || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 253JH 1121
|-----
|  || Nature morte aux deux harengs, un chiffon et un verre || 1886 ||  || collection privée || F 1671JH 1122
|-----
|  || Hareng Fumé || 1886 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 203JH 1123
|-----
|  || Une paire de chaussures || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 255JH 1124
|-----
|  || Pot de gingembre rempli de chrysanthèmes || 1886 ||  || collection privée || F 198JH 1125
|-----
|  || Vase avec asters, sauges et autres fleurs || 1886 ||  || Musée d'Art de La Haye || F 286JH 1127
|-----
|  || Vase avec glaïeuls et lilas || 1886 ||  || collection privée || F 286aJH 1128
|-----
|  || Vase aux œillets || 1886 ||  || Detroit Institute of Arts || F 243JH 1129 
|-----
|  || Vase aux œillets blancs et rouges || 1886 ||  || collection privée || F 238JH 1130
|-----
|  || Vase avec glaïeuls et œillets || 1886 ||  || Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam || F 237JH 1131
|-----
|  || Vase aux œillets et zinnias || 1886 || Huile sur carton sur panneau || collection privée || F 259JH 1132
|-----
|  || Vase avec zinnias et géraniums || 1886 ||  || Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa || F 241JH 1134
|-----
|  || Vase avec œillets et autres fleurs || 1886 ||  || , Washington ||F 596JH 1135
|-----
|  || Vase aux roses trémières || 1886 ||  || Kunsthaus de Zurich || F 235JH 1136 
|-----
|  ||  || 1886 ||  || volé au musée Khalil en août 2010 || F 324aJH 1137
|-----
|  || Vase aux œillets || 1886 ||  || Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam || F 220JH 1138
|-----
|  || Géranium dans un pot de fleurs || 1886 || || collection privée || F 201JH 1139 
|-----
|  || Vase aux zinnias || 1886 ||  || , Washington || F 252JH 1140
|-----
|  || Vase blanc avec roses et autres fleurs || 1886 ||  || collection privée || F 258JH 1141
|-----
|  || Vase avec zinnias et autres fleurs || 1886 ||   || Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa || F 251JH 1142
|-----
|  || Coleus dans un pot de fleurs || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 241JH 1143
|-----
|  || Verre avec roses || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 218JH 1144 
|-----
|  || Vase aux œillets || 1886 ||  || Stedelijk Museum Amsterdam || F 245JH 1145
|-----
|  || Vase aux glaïeuls rouges || 1886 ||  || collection privée || F 238JH 1146
|-----
|  || Vase avec glaïeuls et œillets || 1886 ||  || collection privée || F 242JH 1147
|-----
|  || Vase avec glaïeuls || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 248aJH 1148
|-----
|  || Vase aux glaïeuls rouges || 1886 ||  || collection privée || F 247JH 1149
|-----
|  || Vase aux glaïeuls rouges || 1886 ||  || Musée Jenisch Vevey || F 248bJH 1150
|-----
|  || Bol aux Chrysanthèmes || 1886 ||  || collection privée || F 217JH 1164 
|-----
|  || Cinéraire dans un pot de fleurs || 1886 ||  || Musée Boijmans Van Beuningen, Rotterdam || F 282JH 1165 
|-----
|  || Bol avec tournesols, roses et autres fleurs || 1886 ||  || Kunsthalle de Mannheim || F 250JH 1166
|-----
|  || Vase avec marguerites || 1886 ||  || Philadelphia Museum of Art, Philadelphie || F 197JH 1167 
|-----
|  || Vase avec asters et phlox || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 234JH 1168
|-----
|  || Nature morte aux crevettes et moules || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam  || F 256JH 1169
|-----
|  || Nature morte aux fruits et châtaignes || 1886 ||  || Musée des Beaux-Arts de San Francisco || authentifié par le Musée Van Gogh en 2019
|-----
|  || Le Moulin de la Galette || 1886 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 227JH 1170 
|-----
|  || Le Moulin de la Galette || 1886 ||  || Neue Nationalgalerie, Berlin || F 228JH 1171 
|-----
|  || Le Moulin de la Galette || 1886 ||  || , Baden || F 226JH 1172 
|-----
|  || Vue de Montmartre avec les moulins à vent || 1886 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 266JH 1175
|-----
|  || La butte Montmartre avec sa carrière || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 229JH 1176
|-----
|  || La butte Montmartre avec sa carrière || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 230JH 1177
|-----
|  || Terrasse d'un café sur Montmartre (La Guinguette) || 1886 ||  || Musée d'Orsay, Paris || F 238JH 1178
|-----
|  || Périphérie de Paris || 1886 || Huile sur carton || collection privée || F 264JH 1179
|-----
|  || Vue de Montmartre avec carrière (contesté) || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 233JH 1180
|-----
|  || Le Moulin de la Galette || 1886 ||  || Musée national des Beaux-Arts, Buenos Aires || F 348JH 1182
|-----
|  || Terrasse et plate-forme d'observation au moulin de Blute-Fin de Montmartre || 1886 ||  || Art Institute of Chicago, Chicago || F 272JH 1183
|-----
|  || Le Moulin de la Galette || 1886 ||  || collection privée || F 349JH 1184
|-----
|  || Moulin à vent sur Montmartre || 1886 ||  || Détruit par le feu en 1967 || F 271JH 1186 
|-----
|  || || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 28JH 1191 
|-----
|  || Le Perroquet vert(contesté) || 1886 ||  || collection privée || F 14JH 1193 
|-----
|  || Autoportrait avec pipe(Autoportraits de Van Gogh) || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 180JH 1194
|-----
|  || Autoportrait avec pipe(Autoportraits de Van Gogh) || 1886 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 208JH 1195
|-----
|  || Autoportrait || 1886 ||  || Musée d'Art de La Haye || F 178vJH 1198
|-----
|  || Autoportrait avec pipe(Autoportraits de Van Gogh) || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 263aJH 1199
|-----
|  || Portrait d'un homme à moustache || 1887 ||  || inconnu || F 288JH 1200
|-----
|  || Portrait du Père Tanguy || 1887 ||  || Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague || F 263JH 1202
|-----
|  || Portrait d'homme à la calotte || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 289JH 1203
|-----
|  || Portrait de femme, tourné vers la droite || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 215bJH 1205
|-----
|  || Portrait d'une femme au chapeau || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 215c 
|-----
|  || Portrait d'une femme assise || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 215d
|-----
|  || Portrait de Léonie Rose Charbuy-Davy || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 369JH 1206
|-----
|  || Portrait d'Alexandre Reid, assis dans un fauteuil || 1887 ||  || , Norman || F 270JH 1207
|-----
|  || Agostina Segatori au café du Tambourin || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 370JH 1208
|-----
|  || Autoportrait ou portrait de Théo Van Gogh || 1887 || Huile sur carton || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 294JH 1209
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de feutre gris || 1887 || Huile sur carton || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 296JH 1210
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de feutre gris || 1887 || Huile sur carton || Rijksmuseum Amsterdam || F 295JH 1211
|-----
|  || Femme nue allongée, vue de dos || 1887 ||  || collection privée || F 328JH 1212
|-----
|  || Femme nue sur un lit || 1887 ||  (oval) || Fondation Barnes, Philadelphie || F 330JH 1214
|-----
|  || Femme nue allongée || 1887 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 329JH 1215 
|-----
|  || Portrait d'une femme (Madame Tanguy ?) || 1887 ||  || Kunstmuseum, Bâle || F 357JH 1216
|-----
|  || Boulevard de Clichy || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 292JH 1219
|-----
|  || Le Moulin de la Galette || 1887 ||   || Carnegie Museum of Art, Pittsburgh || F 348aJH 1221 
|-----
|  || Usines vues d'une colline au clair de lune || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 266aJH 1223 
|-----
|  || Autoportrait || 1887 || Huile sur carton || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 267JH 1224
|-----
|  || Autoportrait || 1887 || Huile sur papier || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 380JH 1225
|-----
|  || Nature morte aux trois livres || 1887 || Huile sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 335JH 1226
|-----
|  || Panier de bulbes à germer || 1887 || Huile sur panneau || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 336JH 1227 
|-----
|  || Nature morte au panier de crocus || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 334JH 1228 
|-----
|  || Pot de fleurs à la ciboulette || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 337JH 1229
|-----
|  || Nature morte aux bouffis et à l'ail || 1887 ||  || Musée Artizon, Tokyo || F 283bJH 1230 
|-----
|  || Une paire de chaussures || 1887 ||  || Courtauld Gallery, Londres || F 332aJH 1233
|-----
|  || Trois paires de chaussures || 1887 ||  || Fogg Art Museum, Cambridge || F 332JH 1234
|-----
|  || Une paire de chaussures || 1887 || Huile sur carton || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 331JH 1235 
|-----
|  || Une paire de chaussures || 1887 ||  || Musée d'Art de Baltimore || F 333JH 1236
|-----
|  || Nature morte aux citrons sur une assiette   || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 338JH 1237
|-----
|  || Nature morte à l'absinthe || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 339JH 1238
|-----
|  || Nature morte avec carafe et citrons sur une assiette || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 340JH 1239
|-----
|  || Scène de rue à Montmartre || 1887 ||  || collection privée || JH 1240 
|-----
|  || Scène de rue à Montmartre : Le Moulin à Poivre || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 347JH 1241 
|-----
|  || Vue des toits de Paris || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 341JH 1242
|-----
|  || Vue des toits de Paris || 1887 || Huile sur carton || collection privée || F 341aJH 1243 
|-----
|  || Potager à Montmartre || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 346JH 1244 
|-----
|  || Potager à Montmartre || 1887 ||  || Stedelijk Museum Amsterdam || F 350JH 1245 
|-----
|  || Potager à Montmartre || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 316JH 1246
|-----
|  || Fritillaires impériales dans un vase de cuivre || 1887 ||  || Musée d'Orsay, Paris || F 213JH 1247 
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 356JH 1248
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Art Institute of Chicago, Chicago || F 345JH 1249
|-----
|  || Portrait du marchand d'art Alexander Reid || 1887 || Huile sur carton || Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow || F 343JH 1250
|-----
|  || Le Restaurant de la Sirène à Asnières || 1887 ||  || Musée d'Orsay, Paris || F 313JH 1251 
|-----
|  || Le Restaurant de la Sirène à Asnières || 1887 ||  || Ashmolean Museum, Oxford || F 312JH 1253 
|-----
|  || Le Restaurant de la Sirène à Asnières || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 299JH 1254
|-----
|  || Aux portes de Paris || 1887 ||  || collection privée || F 351JH 1255
|-----
|  || Intérieur d'un restaurant || 1887 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 342JH 1256
|-----
|  || La Seine avec un bateau à rames || 1887 ||  || collection privée || F 298JH 1257 
|-----
|  || Couples d'amoureux dans le parc Voyer-d'Argenson à Asnières || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 314JH 1258
|-----
|  || Voie du parc Voyer-d'Argenson à Asnières || 1887 ||  || Yale University Art Gallery, New Haven || F 276JH 1259 
|-----
|  || Périphérie de Paris : route avec paysan portant une pelle sur son épaule || 1887 ||  || Institut Courtauld, Londres || F 361JH 1260
|-----
|  || Femme assise dans l'herbe || 1887 || Huile sur carton || collection privée || F 367JH 1261
|-----
|  ||  || 1887 ||  || collection privée || F 368JH 1262
|-----
|  || Pâturage en fleurs || 1887 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 583JH 1263 
|-----
|  || Parc à Asnières au printemps || 1887 ||  || collection privée || F 362JH 1264 
|-----
|  || Entrée du parc du Voyer d'Argenson à Asnières || 1887 ||  || Musée d'Israël, Jérusalem || F 305JH 1265 
|-----
|  || Le Restaurant Rispal à Asnières || 1887 ||  || Musée d'art Nelson-Atkins, Kansas City || F 355JH 1266 
|-----
|  || Chaussée avec passage souterrain || 1887 ||  ||  Musée Solomon R. Guggenheim,  New York || F 239JH 1267
|-----
|  || Le pont de Seine à Asnières || 1887 ||  || Menil Collection, Houston || F 240JH 1268 
|-----
|  || Les bords de Seine || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 293JH 1269 
|-----
|  || Pêche au printemps || 1887 ||  || Art Institute of Chicago, Chicago || F 354JH 1270
|-----
|  || Les bords de Seine avec des bateaux || 1887 ||  || collection privée || F 353JH 1271
|-----
|  || Châtaignier en fleurs || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 270aJH 1272
|-----
|  || Bord d'un champ de blé avec des coquelicots || 1887 || Huile sur toile sur carton || Musée d'Art de Denver || F 310aJH1273
|-----
|  ||  || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 310JH1274
|-----
|  || Vue d'une rivière avec barques || 1887 ||  || collection privée || F 300JH 1275
|-----
|  || Voie du parc du Voyer d'Argenson à Asnières || 1887 || Huile sur carton || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 275JH 1278 
|-----
|  || Les usines d'Asnières vues du quai de Clichy || 1887 ||  || Musée d'Art de Saint-Louis || F 317JH 1287
|-----
|  || Les usines d'Asnières || 1887 ||  || Fondation Barnes, Philadelphie || F 318JH 1288 
|-----
|  || Vase avec lilas, marguerites et anémones || 1887 ||  || Musée d'Art et d'Histoire de Genève || F 322JH 1292 
|-----
|  || Vase avec bleuets et coquelicots || 1887 ||  || collection privée || F 324JH 1293
|-----
|  || Lilas || 1887 ||  || inconnu || F 286bJH 1294
|-----
|  || Vase avec marguerites et anémones || 1887 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 323JH 1295
|-----
|  || Japonaiserie : Prunier en fleurs, d'après le parc des pruniers d'Hiroshige || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 371JH 1296
|-----
|  || Japonaiserie : Averse soudaine sur le pont Shin-Ōhashi et Atake, d'après Hiroshige || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 372JH 1297
|-----
|  || Japonaiserie : La courtisane || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 373JH 1298 
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Wadsworth Atheneum, Hartford || F 268JH 1299
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 179vJH 1300
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 269vJH 1301
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 61vJH 1302 
|-----
|  || Autoportrait || 1887 || Huile sur toile sur carton || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 109vJH 1303 
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  ||  Musée Van Gogh, Amsterdam || F 77vJH 1304 
|-----
|  || Chemin de Montmartre avec des tournesols || 1887 ||  || Musée des Beaux-Arts de San Francisco || F 77vJH 1304 
|-----
|  || Jardin avec tournesols || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 388vJH 1307
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de paille || 1887 || Huile sur toile sur panneau || Detroit Institute of Arts, Détroit || F 526JH 1309 
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de paille || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 469JH 1310 
|-----
|  || Extérieur d'un restaurant à Asnières     || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 321JH 1311 
|-----
|  || Arbres et sous-bois || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 309aJH 1312 
|-----
|  || sous-bois || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 308JH 1313 
|-----
|  || Arbres dans un champ par une journée ensoleillée || 1887 ||  || collection privée || F 291JH 1314
|-----
|  || Chemin dans les bois || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 309JH 1315
|-----
|  || Avenue du parc du Voyer d'Argenson à Asnières || 1887 ||  || collection privée || F 277JH 1316
|-----
|  || sous-bois || 1887 ||  || Centraal Museum, Utrecht || F 306JH 1317
|-----
|  || Arbres et sous-bois || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 307JH 1318
|-----
|  || Coin du parc du Voyer d'Argenson à Asnières     || 1887 ||  || collection privée || F 315JH 1320
|-----
|  || Bords de Seine avec pont de Clichy au printemps || 1887 ||  || Musée d'Art de Dallas || F 352JH 1321
|-----
|  || Bords de Seine avec pont de Clichy || 1887 ||  || Institut Courtauld, Londres || F 302JH 1322
|-----
|  || La Seine avec le pont de Clichy || 1887 ||  || collection privée || F 303JH 1323
|-----
|  || Bateau de bain sur la Seine à Asnières || 1887 ||  || Musée des Beaux-Arts de Virginie, Richmond || F 311JH 1325
|-----
|  || La Seine avec le pont de la Grande Jatte || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 3041326
|-----
|  || Ponts sur la Seine à Asnières || 1887 ||  || Fondation et Collection Emil G. Bührle, Zurich || F 301JH 1327 
|-----
|  || Deux tournesols coupés || 1887 || Huile sur toile sur carton || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 377JH 1328
|-----
|  || Deux tournesols coupés || 1887 ||  || Metropolitan Museum of Art, New York || F 375JH 1329 
|-----
|  || Quatre tournesols coupés || 1887 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 452JH 1330
|-----
|  || Deux tournesols coupés || 1887 ||  || Musée des Beaux-Arts de Berne || F 376JH 1331
|-----
|  || Nature morte aux romans français et à la rose || 1887 ||  || Institut Courtauld, Londres || F 359JH 1332
|-----
|  || Autoportrait avec une estampe japonaise || 1887 ||  || Kunstmuseum, Bâle || F 319JH 1333
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Musée d'Orsay, Paris || F 320JH 1334
|-----
|  || Chrysanthèmes et fleurs sauvages dans un vase || 1887 ||  || Metropolitan Museum of Art, New York || F 588JH 1335
|-----
|  || Nature morte aux raisins || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 603JH 1336 
|-----
|  || Nature morte aux pommes, poires, citrons et raisins  || 1887 ||  || Art Institute of Chicago, Chicago || F 382JH 1337 
|-----
|  || Nature morte au chou rouge et aux oignons || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 374JH 1338
|-----
|  || Nature morte aux raisins rouges et aux citrons || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 383JH 1339
|-----
|  || Nature morte au panier de pommes dédiée à Lucien Pissarro || 1887 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 378JH 1340
|-----
|  || Nature morte au panier de pommes || 1887 ||  || Musée d'Art de Saint-Louis || F 379JH 1341
|-----
|  || Nature morte aux pommes || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 254JH 1342
|-----
|  || Nature morte aux coings || 1887 ||  || Galerie Neue Meister, Dresde || F 602JH 1343
|-----
|  || Autoportrait || 1887 ||  || Fondation et Collection Emil G. Bührle, Zurich || F 366JH 1345
|-----
|  || Crâne || 1887 || Huile sur toile sur carton  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 297JH 1346
|-----
|  || Crâne || 1887 || Huile sur toile sur carton  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 297aJH 1347
|-----
|  || Statuette en plâtre d'un torse féminin || 1887 ||  || Musée d'art Menard, Komaki || F 216JH 1348
|-----
|  || Nature morte à la statuette en plâtre, avec une rose et deux romans  || 1887 ||  || Musée Kröller-Müller, Otterlo || F 360JH 1349
|-----
|  || Le Père Tanguy || 1887 ||  || Musée Rodin, Paris || F 363JH 1351 
|-----
|  || Le Père Tanguy || 1887 ||  || collection privée || F 364JH 1352
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de feutre gris || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 344JH 1353 
|-----
|  || Autoportrait au chapeau de paille || 1887 ||  || Metropolitan Museum of Art, New York || F 365vJH 1354
|-----
|  || Femme italienne || 1887 ||  || Musée d'Orsay, Paris || F 381JH 1355 
|-----
|  || Autoportrait en peintre || 1887 ||  || Musée Van Gogh, Amsterdam || F 522JH 1356
|}

 Arles 

 Saint-Rémy 

 Auvers-sur-Oise 

 Notes et références 

 Sources 
 Bibliographie 
 J.-B. de la Faille, L'Œuvre de Vincent van Gogh'', catalogue raisonné, ouvrage accompagné de la reproduction de plus de  tableaux, dessins, aquarelles et gravures du maître. 6 volumes. Les Éditions G. van Oest, Paris / Bruxelles, 1928
 édition révisée du catalogue des peintures seulement, Hypérion, Paris, 1937 (en français, traductions en allemand et en anglais) 
 édition posthume en 1961 par un comité réunissant J.-G. van Gelder, W. Jos de Gruyter, A. M. Hammacher (président), Jan Hulsker et H. Gerson, rejoint en 1962 par Annet Tellegen-Hoogendoorn, puis par Martha Op de Coul et d'autres.

Liens externes 

 
 
 
 .

Gogh, Vincent van